klobuk (šešir), vrsta šešira
 klobuk (gljiva), dio gljive
 klobuk (anatomija), karakteirstičan dio tijela kobre
 Črnikovac Veli (Klobuk), otok između Kornata i Žuta

BiH:
 Klobuk (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški
 Klobuk (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje